Жабокри́цький — українське прізвище.

 Діонісій (у світі Дмитро) Жабокрицький — єпископ Руської Унійної Церкви; з 1702 року — єпископ Луцький і Острозький.
 Олександр Жабокрицький — футболіст.

Українські прізвища